Molekulska formula -{C6H14O3}- se može odnositi na:

 2-(2-Etoksietoksi)etanol
 Diglim
 Trimetilolpropan